Die Delaware Investments US Open 2013 fand vom 9. bis 18. Oktober 2013 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie World Series Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger waren Ramy Ashour bei den Herren, der im Vorjahr Grégory Gaultier mit 3:0 besiegte, sowie Nicol David bei den Damen, die Raneem El Weleily in vier Sätzen bezwang. Ramy Ashour trat im Gegensatz zu Nicol David nicht zur Titelverteidigung an. Die Herrenkonkurrenz gewann der topgesetzte Franzose Grégory Gaultier, der im gesamten Turnierverlauf keinen Satz abgab. Im Endspiel besiegte er Nick Matthew mit 11:4, 11:5 und 11:5 und gewann damit nach 2006 zum zweiten Mal die US Open. Bei den Damen verteidigte Nicol David erfolgreich ihren Titel. Sie konnte sich im Finale gegen die Weltranglistenzweite Laura Massaro mit 13:11, 11:13, 7:11, 11:8 und 11:5 durchsetzen. Auch für David war es nach 2012 der zweite Sieg bei diesem Turnier.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestand jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Kristen Lange und Christopher Gordon einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14
Squashturnier in Philadelphia